Джин Диксон (), урождённая Лидия Эмма Пинкерт (,  — ) — американский астролог и экстрасенс, добившаяся большой известности на родине благодаря своей астрологической колонке в одной из газет, а также привлекавшая к себе внимание американского населения и видных политиков страны из-за своих предсказаний будущего.

Биография

Юные годы 
Диксон родилась в семье немецких иммигрантов в городе Медфорд в штате Висконсин, а детство и юность провела в Миссури, а затем в Калифорнии, где её отец владел совместно со знаменитым продюсером Хэлом Роучем автосалоном. Сама Диксон датой своего рождения называла 1918 год, а затем 1910 год, но в ходе специального расследования журналистов, во время которого были опрошены многие члены её семьи, удалось установить, что она появилась на свет в 1904 году.

По собственным рассказам Диксон, когда она была ещё подростком, то познакомилась с цыганкой, которая предсказала ей, что она станет известной провидицей, и к её услугам будут прибегать самые видные люди страны. Вдобавок к этому она вручила Диксон магический шар, с которым та не расставалась на протяжении всей своей дальнейшей жизни.

В 1939 году она вышла замуж за автомобильного дилера Джеймса Диксона, который позже стал руководителем успешной конторы недвижимости в Вашингтоне. Диксон многие годы работала совместно с мужем в этом бизнесе, и прожила с ним вплоть до его смерти. Несмотря на это, детей у пары не было.

Предсказания 
Популярность в массах ей принесло якобы предсказание убийства президента Кеннеди. 13 мая 1956 года в очередном выпуске журнала «Parade» она опубликовала пророчество, в котором утверждала, что на выборах 1960 года к власти придёт президент-демократ, который затем будет убит на посту. Позже она всё же призналась, что была уверена в победе на выборах Ричарда Никсона и в провале Кеннеди.

Джин Диксон приписывали предсказания убийства сенатора Роберта Кеннеди, борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга, раннюю кончину Мэрилин Монро, запуск первого искусственного спутника Земли и гибель Аполлона 1. Также существуют рассказы о том, что в 1942 году Диксон встретилась в парикмахерской с актрисой Кэрол Ломбард, которую пыталась отговорить от запланированного авиарейса, но в итоге актриса не прислушалась к её словам и вскоре погибла в авиакатастрофе.

К советам Джин Диксон прислушивался и ставший позже президентом Ричард Никсон, который тщательно готовился к теракту против него, который ему предсказала Диксон. В годы президентства Рональда Рейгана Диксон считалась одним из его личных астрологов, а к её советам также нередко прибегала и его супруга Нэнси. Сама Диксон, будучи набожной католичкой, своим просветителем называла Бога.

Джин Диксон является автором семи книг, в том числе автобиографии, а также гороскопа для собак и астрологической поваренной книги. Она была частой гостьей в различных телешоу и сериалах, среди которых популярный в 1980-х ситком «Золотые девочки», где в 1985 году Диксон сыграла саму себя.

Эффект Джин Диксон 
Несмотря на такое признание в высших кругах общества, многие прогнозы Диксон оказывались ложными. Такими фальшивками стали её утверждения, что спор из-за островов Мацзу и Цзиньмэньдао послужит толчком к Третьей мировой войне в 1958 году, что лидер американских профсоюзов Уолтер Рейтер будет баллотироваться в президенты США в 1964 году, а также что русские первыми высадятся на Луне. Эти промахи привели к появлению термина «эффект Джин Диксон», который ввёл в обиход профессор математики университета Темпл Джон Аллен Полуз. Его смысл в том, что из-за нескольких совпавших прогнозов их предсказателя тут же начинают превозносить, игнорируя при этом целый ряд ложных предсказаний, которые зачастую превосходят по количеству правильные.

Смерть 
Джин Диксон скончалась 25 января 1997 года после сердечного приступа в госпитале Сибл в Вашингтоне, округ Колумбия, в возрасте 93 лет. После смерти бо́льшая часть её имущества ушла её бывшему клиенту инвестору Лео М. Бернштайну, который в 2002 году собрал их в одном месте в основанном им музее Джин Диксон в штате Виргиния. В 2008 году Бернштейн умер, а год спустя все его вещи, связанные с именем Джин Диксон, были пущены с молотка.

Библиография 
 Dixon, Jeane, co-authored with Noorbergen, Rene, Jeane Dixon : My Life and Prophecies, William Morrow and Company, August 1969, ISBN 0-688-02142-5.
 Dixon, Jeane, Reincarnation and Prayers to Live By, W. Morrow, 1970, ISBN 0-688-15003-9.
 Dixon, Jeane, The Call to Glory , Bantam Books, 1973, ISBN 0-553-07512-8.
 Dixon, Jeane, Jeane Dixon’s Astrological cookbook, Morrow, 1976, ISBN 0-688-03091-2.
 Dixon, Jeane, Horoscopes for Dogs, Houghton Mifflin, 1979, ISBN 0-395-27453-2.
 Dixon, Jeane, Yesterday, Today, and Forever, Andrews Mcmeel Publishing, 1987, ISBN 0-8362-7941-7.
 Dixon, Jeane, A Gift of Prayer Words of Comfort and Inspiration From the Beloved Prophet and Seer, Viking Studio Books, 1995, ISBN 978-0-670-86010-4.
 Dixon, Jeane, Do Cats Have Esp?, Running Press Book Publishers, 1998, ISBN 978-0-9665202-0-0.

Примечания

Ссылки 
 Статья про Джин Диксон на LiveInternet
 Джин Диксон на сайте Совершенно секретно
 Джин Диксон в сериале «Золотые девочки» (1985)

Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний
Астрологи XX века
Предсказатели
Медиумы XX века
Астрологи США
Мистики США
Экстрасенсы